Лермонтовская — в разное время название станций метро:
 Красные Ворота (станция метро) — с 1962 по 1986 год
 Лермонтовская (станция метро, Омск) (строится)
 Лермонтовский проспект (станция метро)